Calaf kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calaf (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Calaf (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar